Сезон 2014/2015 годов стал для ФК «Атлетик Бильбао» 116-м в его истории.

Команда 2014/15

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Атлетик Бильбао» в сезоне 2014/2015 годов.

Чемпионат Испании 2014/15 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2014/2015

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Лига чемпионов УЕФА 2014/15

Раунд плей-офф

Групповой раунд

Лига Европы УЕФА 2014/15

1/16 финала

Примечания 

2014/2015
Атлетик Бильбао